Хенсли () — английская фамилия. Известные носители:
 Хенсли, Джон (род. 1977) — американский актёр.
 Хенсли, Кен (1945—2020) — британский рок-музыкант; клавишник, гитарист, певец, автор песен и продюсер.
 Хенсли, Шулер (род. 1967) — американский актёр и певец.